Saint-Genest pode se referir a:
 Saint-Genest (Allier)
 Saint-Genest (Vosges)

Desambiguações de topônimos